Wake Up: Brian Michael Bendis és David Mack 2001-ben megjelent képregénye
 Wake Up: Hilary Duff egyik dala
 Wake Up: a Rage Against the Machine egyik dala
 Wake Up: a Korn zenekar Issues c. albumának egyik dala
 Wake Up (Eliot-dal)
 Wake Up! (Ébredj!)
 Wake Up Call (KSI-dal)
 Wake Up 1230: 2021-ben alakult magyar, alternatív rock, punk rock zenekar